Каллас — естонське прізвище. Відомі носії:
 Айно Каллас (1878—1956) — фінська письменниця.
 Кая Каллас ( 1977) — естонська політична діячка і прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021.
 Марія Каллас (1923—1977) — грецька співачка (сопрано).
 Оскар Каллас (1868—1946) — естонський дипломат, лінгвіст та фольклорист.
 Сіім Каллас ( 1946) — естонський політичний діяч. Єврокомісар з питань транспорту.
 Каллас — давньомакедонський державний та військовий діяч.

Естонські прізвища